Andromeda (The Andromeda Strain) – romanzo di fantascienza di Michael Crichton (1969)
 Andromeda (The Andromeda Strain) – film di fantascienza del 1971 per la regia di Robert Wise, tratto dal romanzo omonimo
 The Andromeda Strain – miniserie televisiva del 2008 basata sul film